Иранская Про-лига 2018/2019 — 36-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 27 июля 2018 года и закончился 27 апреля 2019 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Ирана на сайте iplstats.com
 Чемпионат Ирана на сайте soccerway.com

2018/2019
Иран
Спорт в Иране в 2018 году
Спорт в Иране в 2019 году